Yan Liang ist der Name folgender Personen:

* Yan Liang (General) († 200), chinesischer General
 Yan Liang (Handballspieler) (* 1985), chinesischer Handballspieler